Imię i nazwisko George MacKenzie lub George Mackenzie nosili lub noszą m.in.:
 George Mackenzie z Rosehaugh (1636–1991) – szkocki prawnik i polityk
 George Mackenzie (1. hrabia Cromartie)  (1630–1714) – szkocki arystokrata i polityk
 George Mackenzie (3. hrabia Cromartie)  (ok. 1703–1766) – szkocki arystokrata
 George Henry Mackenzie (1837–1891) – szkocko-amerykański szachista
 George P. MacKenzie (1873–1954) – kanadyjski działacz oświatowy i polityk
 George MacKenzie  (1888–1957) – brytyjski zapaśnik, pięciokrotny olimpijczyk
 George McKenzie (1900–1941) – brytyjski  bokser, medalista olimpijski z 1920